Nagy Endre (1877–1938) író, konferanszié, színigazgató
Nagy Endre (1879–1961) romániai magyar tanár, filozófus
Nagy Endre (1883–1969) romániai magyar gazdasági szakíró
Nagy Endre (1890–?) katonatiszt, költő
Nagy Endre (?–?) Kossuth-díjas villamosmérnök (1957)
Nagy Endre (1913–1994) vadászmester
Nagy Endre (1939–2022) erdélyi magyar festőművész, díszlettervező
Nagy Endre (1941) szociológus, MTA doktora, a Semmelweis Egyetem professzor emeritusa 
Nagy Endre (1941) ejtőernyős
Nagy Endre (1946) vegyészmérnök, egyetemi tanár
Nagy Endre (1953) vitorlázó

Jegyzetek